W80 peut faire référence à :
 Inhalation et ingestion d'autres objets provoquant une obstruction des voies respiratoires, d’après la classification internationale des maladies ;
 W80, une ogive atomique américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres